Osoby o tym nazwisku:
 Hidenari Ugaki – japoński seiyū i aktor dubbingowy
 Matome Ugaki – japoński wojskowy